Това е списък на музикантите с най-много продадени албуми в световен мащаб.

В списъка са включени само музиканти, които имат най-малко 50 милиона продадени копия и за които има достоверни източници, че са осъществили такива продажби. Списъкът е разделен на няколко категории според броя албуми, които от своя страна са структурирани по азбучен ред. Посочените числа включват всички албуми, сингли, компилации, видеоалбуми, както и официални онлайн продажби на сингли и дългосвирещи записи.

Въпреки относителната изчерпателност на списъка трябва да се имат предвид следните условия при цитиране и сравняване на данните:

 списъкът не мери популярността на музикантите, защото много от тях са/са били популярни в райони на света, където традиционно се осъществяват малки продажби на музикални албуми;
 след 1970-те се появяват в пъти повече музикални жанрове, което позволява на слушателите да подбират музиката си;
 населението на света се е увеличило от 2,5 милиарда през 1950 на 6 милиарда през 2000, което увеличава и броя на хората, които си купуват музика;
 до началото на 1980-те няма точни критерии за отчитане на музикални продажби, което позволява да се преувеличат числата;
 през последните години активно се развива интернет пиратството;
 звукозаписните компании често представят по-високо продажби, за да подобрят имиджа на своите музиканти;
 фен сайтовете и изявленията в медиите често представят по-високи продажби от реално осъществените;
 включването на продажбите от соло кариери, странични проекти и други музикални групи в общите продажби;
 съществените разлики в данните, предоставяни от различни организации, които се занимават се с отчитането на продажбите в музикалния бизнес;
 за някои страни и цели региони на света не съществуват музикални организации, профсъюзи на музикантите и звукозаписните компании;
 други причини.

Артисти с официално сертифицирани продажби

250 милиона или повече записи

200 милиона до 249 милиона записи

120 милиона до 199 милиона записи

100 милиона до 119 милиона записи

80 милиона до 99 милиона записи

75 милиона до 79 милиона записи

Вижте също 
 Списък на най-продаваните музикални албуми в световен мащаб
 Списък на най-продаваните сингли в световен мащаб
 Списък с най-продаваните момчешки групи
 Списък с най-продаваните момичешки групи